ranga – stopień wojskowy
 ranga – w statystyce
 ranga – (w matematyce) własność grupy abelowej
 ranga – własność grupy abelowej wolnej
 ranga – własność grupy Liego

Zobacz też 

 rząd w matematyce

en:Rank
es:Rank
eo:Rango
it:Rango
ja:階数